Edelweißhaus heißen:
 Edelweißhaus (Kitzbüheler Alpen), oberhalb Königsleiten
 Edelweißhaus (Lechtaler Alpen), in Kaisers bei Steeg

Siehe auch
 Edelweißhütte